Fly TS112 — бюджетний телефон компанії Fly, що підтримує 3 Сім-картки, фактично оновлена модель Fly TS111, а перед тим були Fly TS110 і Fly TS100. Постачається в двох кольорах — білий і чорний. Має прямокутний дизайн — краї корпусу скруглені найменше із всіх моделей серії.

Характеристики

Акумулятор та час роботи 
Зйомний літій-іонний акумулятор має ємність 1400 мАч, чого вистачає на 5 діб роботи телефону. Це найбільший акумулятор (після Fly TS100), який має 1600 мАч.

Час роботи:
 Максимальний час розмови до 6 годин;
 Максимальний час очікування до 300 годин;
 Час програвання відео 7 годин;
 Час програвання аудіо 35 годин.

Див. також 
 Fly TS113
 Fly TS100

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка

Стільникові телефони Fly